Хуа́н Ігна́сіо Че́ла (, 30 серпня 1979) - аргентинський тенісист.

Найкраще Чела грає на повільному харді, однак непогано почуває себе також на ґрунтових кортах. В турнірах Великого шолома його найкращим досягненням були чвертьфінали Відкритого чемпіонату Франції та Відкритого чемпіонату США. Станом на червень 2011 Чела зіграв 10 матчів за Аргентину в кубку Девіса, вигравши 6 і програвши 4.

Посилання  

Досьє на сайті ATP 

Аргентинські тенісисти
Уродженці Буенос-Айреса
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на Кубку Гопмана